Шна́йдер, також Шне́йдер () — німецьке прізвище, утворене від слова Schneider («кравець»)

 Алекс Шнайдер (1968) — співвласник Запоріжсталі та Midland Group.
 Антін (Антоні) Шнайдер (1825—1880) — галицький археолог-аматор, краєзнавець, колекціонер, історик, археолог, етнограф.
 Борис Шнайдер — український майстер декоративного мистецтва.
 Ганна Шнайдер ( 1976) — російська тележурналістка, телеведуча, головний редактор російського дитячого пізнавального телеканалу «О!»
 Доротеє Шнайдер (1969) — німецька вершниця.
 Ежен Шнайдер (1805—1875) — французький промисловець.
 Йоганн Готлоб Шнайдер старший (1750—1822) — німецький класичний філолог і натураліст.
 Йозеф Шнайдер (1901—1972) — австрійський футболіст.
 Камілло Карл Шнайдер (1876—1951) — ботанік, садівник та ландшафтний архітектор.
 Корі Шнайдер (1986) — американський хокеїст.
 Крістоф Шнайдер (1966) — німецький музикант та барабанщик гурту Rammstein.
 Костянтин Шнайдер (1975) — німецький борець греко-римського стилю.
 Людвік Шнайдер (1889—1972) — польський футболіст.
 Макс Шнейдер (1992) — американський актор, співак, музикант, танцюрист, модель.
 Марія Шнайдер (1952—2011) — французька акторка.
 Марія Шнайдер-Сенюк — українська художниця килимів і тканини.
 Магда Шнайдер (1909—1996) — німецька актриса. Мати актриси Ромі Шнайдер.
 Метью Шнайдер (1969) — американський хокеїст.
 Наташа Шнайдер (1956—2008) — радянська і американська музикантка (співачка, клавішниця, композиторка), актриса.
 Нільс Шнайдер (1987) — франко-канадський актор.
 Отмар Шнайдер (1928—2012) — австрійський гірськолижник.
 Петра Шнайдер (1963) — німецька плавчиня.
 Пол Шнайдер (1976) — американський актор.
 Роб Шнайдер (1963) — американський комедійний актор.
 Роберт Шнайдер (1961) — австрійський письменник.
 Ромі Шнайдер (1938—1982) — австро-німецька та французька кіноакторка.
 Софія Шнайдер (1997) — німецька біатлоністка.
 Шнайдер Станіслав Аркадійович — професор, завідувач кафедри Одеського національного медичного університету, кавалер ордена «За заслуги» II ступеня
 Френі Шнайдер — швейцарська гірськолижниця.
 Уляна Кравченко (справжнє ім'я Юлія Шнайдер) — українська письменниця
 Юрій Володимирович Шевельов (прізвище при народженні — Шнейдер) — український мовознавець і літературознавець.

Див. також 
 Снайдер
 Снейдер

Примітки 

Українські прізвища
Німецькі прізвища
Єврейські прізвища